Sociala investeringar kan avse:
Socialinvestering  – begreppet och syftet med investeringar
Sociala investeringsfonder - ett socialinvesteringsprojekt av Norrköpings kommun